El nombre Guadalcacín puede referirse a:
 Río Guadalcacín o Majaceite, río español situado en la provincia de Cádiz (Andalucía).
 Embalse de Guadalcacín, pantano español situado en la provincia de Cádiz (Andalucía).

 Guadalcacín, entidad de ámbito territorial inferior al municipio (pedanía) del municipio español de Jerez de la Frontera (Andalucía).
 Club Deportivo Guadalcacín, club de fútbol con sección de fútbol sala femenino